Dot-com – nome usato per chiamare le aziende Internet statunitensi
 J-Tull Dot Com – album musicale della band Jethro Tull